Лига Ирландии 1975/1976 () — 55-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1975/1976
Ирландия
Ирландия
1975 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1976 году